D-Day: A Gangsta Grillz Mixtape — четвёртый микстейп американского лейбла , вышедший 31 марта 2022 года. Записан совместно с продюсером DJ Drama.

Микстейп записан при участии артистов лейбла Dreamville Джея Коула, Bas, Cozz, Omen, Lute, Ari Lennox, JID и EarthGang. Содержит гостевые участия от 2 Chainz, ASAP Ferg, Kenny Mason, Sheck Wes, G Perico, Reason и Young Nudy.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2022 года
Альбомы Dreamville Records
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Сборники Interscope Records